IOB est un sigle qui peut désigner :
 Intelligence Oversight Board ;
 intermédiaires en opérations bancaires.

 , un ancien hockeyeur sur glace.